John Wrottesley (1744-1787),  officier de l'armée et homme politique britannique ;
John Wrottesley (1771-1841) est un soldat et membre du Parlement britannique ;
 John Wrottesley (1798-1867), son fils, est un astronome anglais.